erg – jednostka pracy i energii w układzie CGS
 erg – pustynia piaszczysta
 erg (cecha) w czynnikowej teorii osobowości Raymonda Cattella
 Erg SA – firma